Provincialeweg (Delft), zie Prinses Beatrixlaan (Rijswijk/Delft)
Provincialeweg (Schalkwijk)